A 30 912-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az M3-as autópálya egyik pihenőjét kiszolgáló útszakasz a Budapest felé vezető forgalomban, Kántorjánosi területén.

Ez a pihenőhely a sztráda 263,300-as és 263,700-as kilométerszelvényei közt helyezkedik el, irányonként két ága számozódik országos közútként. Ezt a 30 912-es számot a pihenőhely külső szélén húzódó útszakasz viseli, melynek teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 134 méter.

A pihenőhely belső útja a Budapest felé vezető forgalomban a 30 911-es, míg az ellenkező irányú, Vásárosnamény felé vezető forgalmat kiszolgáló pihenőhely útjai a 30 908-as és 30 909-es utak.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30912
30912